Стратоника (Stratonike, ) може да се отнася за:

 Стратоника († сл. 297 пр.н.е.), съпруга на диадох Антигон I Монофталм, майка на Деметрий I Полиоркет
 Стратоника I (* 317; † сл. 268 пр.н.е.), единствена дъщеря на цар Деметрий I Полиоркет от първия му брак с Фила, съпруга на Селевк I Никатор и на Антиох I Сотер
 Стратоника II, дъщеря на Антиох I Сотер и Стратоника I, съпруга на Деметрий II
 Стратоника III, дъщеря на Антиох II Теос, съпруга на Ариарат III (Кападокия)
 Стратоника IV (* 200; † 135 пр.н.е.), дъщеря на Ариарат IV Евсеб, съпруга на Евмен II

и следните от гръцката митология:
 Стратоника, дъщеря на Плеврон и Ксантипа
 Стратоника, една от 50-те дъщери на Теспий и Мегамеда. Тя ражда на Херакъл син Атром
 Стратоника, майка на Еврит от Меланей
 Стратоника, майка на Пемандър от Хересилей